Progression du record du monde de natation sportive messieurs pour l'épreuve du 4 x 200 mètres nage libre en bassin de 50 et 25 mètres.

Bassin de 50 mètres

Bassin de 25 mètres

4 × 200 yards nage libre

Notes 

Relais
Nage libre